Первый дивизион Мальты 1946/1947 () — 32-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1946/1947
Мальта
Мальта
1946 год на Мальте
1947 год на Мальте